Политические выборы в Туркменистане проводятся на национальном уровне для избрания президента и парламента (Меджлиса). Местные выборы  генгешей (местные представительные органы) проводятся каждые пять лет. Право избирать имеют граждане Туркменистана, достигшие ко дню выборов возраста 18 лет.

Выборы проводятся Центральной избирательной комиссией Туркменистана.

В Туркмении официально зарегистрировано три политические партии:
 Демократическая партия Туркменистана
 Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана
 Аграрная партия Туркменистана

Примечания

Ссылки 
 Законодательство

Выборы в Туркменистане